Prva HNL 2019/2020 var den 29:e säsongen av Kroatiens högstaliga i fotboll. Säsongen startade den 19 juli 2019 och avslutades den 25 juli 2020. 

Mästare blev Dinamo Zagreb.

Lag 
10 lag har kvalificerat sig för spel i ligan 2019/2020 efter resultat från Prva HNL 2018/2019 och 2. HNL 2018/2019.

Tabeller

Poängtabell

Källor

Externa länkar 
Officiell hemsida
Prva HNL UEFA.com
Prva HNL Soccwerway

2019/2020
Fotbollssäsongen 2019/2020
2019 i Kroatien
2020 i Kroatien
Sportevenemang uppskjutna på grund av covid-19-pandemin